procesor
 računalo

Izvori